Sachsenried ist der Ortsname von

 Sachsenried (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Sachsenried (Schwabsoien), Ortsteil der Gemeinde Schwabsoien, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Sachsenrieder Forst